U-56:

Немецкие подводные лодки 
 U-56 (1916)
 UB-56
 UC-56
 U-56 (1938)